Biologija:
 Skakavac, (Skakavci, ), životinja iz razreda kukaca

Naselja:
 Skakavac (Karlovac), Hrvatska
 Skakavac (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanski Petrovac, BiH
 Skakavac (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane, Crna Gora

Vodopadi:
 Skakavac (vodopad kod Sarajeva)
 Skakavac (vodopad kod Foče)
 Skakavac (vodopad na Papuku)

Oružje:
 Skakavac (nož), nož kao ručni alat odnosno hladno oružje.

Vidi i:
 Skakavci (razdvojba)